Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1999 () прошёл в городе Сент-Джон (пров. Нью-Брансуик, Канада) с 3 по 11 апреля 1999 года. Турнир прошёл в 21-й раз. Канада приняла женский чемпионат мира в 7-й раз. В Сент-Джоне турнир прошёл в 1-й раз. Одновременно там же прошёл и чемпионат мира среди мужчин.

Участниками турнира стали семь европейских женских сборных, которые принимали участие в чемпионате Европы 1998 года, а также сборные Канады, США и Японии.

Чемпионом мира стала (в 5-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную США со счётом 8:5. Третье место заняла сборная Дании, победившая в матче за 3-е место сборную Норвегии со счётом 8:7.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1999

1999
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спорт в Канаде в 1999 году
1999 год в кёрлинге
Спортивные соревнования в Сент-Джоне
Апрель 1999 года